Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Brisbane International 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl polsko-kanadský pár Mariusz Fyrstenberg a Daniel Nestor, jehož členové nestartovali společně. Fyrstenberg nastoupil po boku Santiaga Gonzáleze. Oba odešli poraženi v úvodním kole od Roberta Lindstedta s Marcinem Matkowskim. Spoluhráčem Nestora se stal indický deblový specialista Rohan Bopanna, s nímž prohrál také v prvním kole s dvojicí Alexandr Dolgopolov a Kei Nišikori.

Soutěž čtyřhry vyhrála nenasazená britsko-australská dvojice Jamie Murray a John Peers, jejíž členové ve finále zdolali ukrajinsko-japonskou dvojici Alexandr Dolgopolov a Kei Nišikori po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6.

Nasazení párů 
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (1. kolo)
  Rohan Bopanna /  Daniel Nestor (1. kolo)
  Robert Lindstedt /  Marcin Matkowski (čtvrtfinále)
  Eric Butorac /  Samuel Groth (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Brisbane International 2015